Мурат Заурович Кабардоков (род. 29 января 1986, Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР) — российский композитор, пианист. Член Союза композиторов Российской Федерации, член Союза композиторов Санкт-Петербурга, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики. Автор музыки к фильмам Александра Сокурова, Кантемира Балагова, Виктора Алферова, Ильи Учителя и др.

Биография 
Родился 29 января 1986 года в Нальчике.

В 2005—2009 годах обучался в Северо-Кавказском государственном институте искусств по специальностям композиция и фортепиано.

В 2009 году в издательстве «Эльбрус» (Нальчик) вышел нотный сборник «Адыгские (черкесские) мелодии для фортепиано», в который вошли обработки народных мелодий и оригинальные авторские пьесы, предназначенные для обучения детей и юношества.

В 2012 году окончил аспирантуру Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности композиция. Класс профессора Г. И. Банщикова.

Совместно с Марианной Теуважуковой и Михаилом Голиковым руководитель масштабной антологии адыгской классической музыки «Симфония Кавказа». Аудиоальбом из 5 дисков был записан симфоническим оркестром «Таврический» в студии «Лендок».

В 2013 году получил звание Народного артиста КБР.

С 2010 по 2015 год работал концертмейстером Санкт-Петербургской консерватории в классах Т. В. Новиковой, Н. Г. Алексеева, А. И. Полищука.

В 2014 году сочинил музыку к фильму Александра Сокурова «Франкофония». Картина стала для Мурата первой работой в полнометражном кино.

В 2015 году выпустил альбом авторской музыки для фортепиано и струнного квартета «Песни без слов» в направлении classical crossover, презентация которой состоялась на творческом вечере композитора в Малом зале Санкт-Петербургской Филармонии.

В 2016 году Мурат Кабардоков совместно с Клевер квартетом выступил в ряде городов в России и США с программой из классических произведений, а также авторской музыки из альбома «Песни без слов».

В 2016 году получил «Сертификат признания» от министерства Калифорнии за цикл концертов в Сакраменто совместно с Клевер квартетом и «Сертификат признания» от конгресса США за сочинение и исполнение совместно с виолончелистом Игорем Ботвиным поэмы «Reflections on a dream» для виолончели и фортепиано в Раунд Топе (Техас).

С 2016 года сотрудничает с крупнейшим балетным фестивалем России «Dance open» и организатором массовых мероприятий в Санкт-Петербурге «Оазис» в качестве композитора и аранжировщика.

В 2017 году на Дворцовой площади состоялась премьера новой музыки к фильму Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», написанной Муратом Кабардоковым в рамках фестиваля «Послание к человеку» по заказу директора студии «Рок» Алексея Учителя

В 2018 году написал музыку к фильмам «Облепиховое лето» реж. В. Алферова, «Глубокие реки» реж. В. Битокова, спектаклю «Домой» реж. Х. Ахмадовой.

В этом же году вышел в свет альбом авторской академической музыки «Solo, duo, quintetto».

В октябре 2018 года вышел релиз саундтрека к «Глубоким рекам».

В 2019 году Мурат Кабардоков получил приз жюри им. Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму («Облепиховое лето») XXV российского кинофестиваля «Литература и кино».

В 2020 году победитель крупнейшего в России конкурса композиторов «Партитура» в номинации «киномузыка»

Основные сочинения

Музыка к фильмам 
 «Андрюха», реж. К. Балагов.
 «Франкофония», реж. А. Сокуров.
 «Цурцула», реж. А. Николаев.
 «Огни большой деревни», реж. И.Учитель.
 «По небу босиком», реж. С. Хажироко.
 «Человек с киноаппаратом», реж. Д. Вертов.
 «Облепиховое лето», реж. В. Алферова.
 «Глубокие реки», реж. В. Битоков.
 «Ключ времени. Легенды Петербурга», реж. А. Тельнов.

Сочинения для оркестра 
 Киносюита в 4 частях .
 Концерт для арфы с оркестром «Черкесский».
 «Сказка» для арфы и струнного оркестра.
 «Черкесские танцы» для струнного оркестра и перкуссии.
 Три баллады на сл. Р. Бернса для баритона и симфонического оркестра.
 «Русская сюита» для струнного оркестра.
 Концерт для пяти инструментов с оркестром.
 «4 сирийские песни» для симфонического оркестра.
 «Победа на Альпами» для симфонического оркестра.
 Симфония.
 оратория "Александр Невский" для симфонического оркестра, смешанного хора, сопрано, рогового оркестра.
 оратория "Восхищение Психеи" для симфонического оркестра, смешанного хора, солистов.

Камерные сочинения 
 «Впечатления» для фортепиано соло.
 «Бадыноко» — квартет для 2 скрипок, альта виолончели.
 Соната для виолончели и фортепиано.
 «Reflections on a dream» для виолончели и фортепиано.
 два фортепианных квинтета.
 сюита для флейты и фортепиано

Другие сочинения 

 опера "Русалочка"
 балет "Волшебник страны Оз"
 "Погружение". Концертная программа для рогового оркестра, струнного квартета, электроники, ударных, бас-гитары, фортепиано.

Примечания

Ссылки 
 Мурат Кабардоков на сайте vokrug.tv.

Члены Союза композиторов России
Пианисты России